— железнодорожная станция на линии Одавара, расположенная в специальном районе Сибуя, Токио.
Станция была открыта 1-го апреля 1927-го года под названием , 1-го июля 1931 года была переименована в . Своё нынешнее название станция получила 1-го мая 1942-го года.

Планировка станции
2 пути и две боковые платформы.

Близлежащие станции

Ссылки
— Информация по станции